FC Twente er en professionel fodboldklub i den hollandske æresdivision. Holdet har hjemmebane på de Grolsch Veste i byen Enschede. Klubben blev dannet i 1965 som en fusion mellem klubberne Sportclub Enschede og Enchedese Boys. Førstnævnte vandt det hollandske mesterskab i 1926, hvilket FC Twente først opnåede i 2010. Tidligere opnåede Twente adgang til UEFA-cuppen, som blev en kæmpe succes for klubben. Holdet nåede finalen efter semifinale-sejr over selveste Juventus med 4-1 samlet. I den første finalekamp, mod tyske Borussia Mönchengladbach, sikrede FC Twente sig et godt udgangspunkt med 0-0 i Tyskland. 14 dage senere tabte holdet dog 1-5 på den gamle hjemmebane, Diekman Stadion, mod et stærkt Gladbach mandskab med bl.a. Henning Jensen og Allan Simonsen i startopstillingen. Netop Allan Simonsen stod for to af finalescoringerne.

Siden hen er det gået op og ned for FC Twente. I 1982 rykkede klubben ned i den næstbedste række, og selvom holdet rykkede op igen året efter, blev Twente ikke længere betragtet som et tophold. Holdet fik endda et meget lidet flatterende omdømme som 'kedelige Twente', fordi de spillede mange 0-0 og 1-1 kampe. Alligevel er det dog lykkedes Twente at kvalificere sig til UEFA-cuppen fem gange siden 1985. I 2001 vandt holdet oven i købet den hollandske pokalturnering, KNVB Cup, for anden gang (første gang var i 1977). I 2003 var klubben tæt på at gå konkurs, men efterfølgende er det gået fremad for klubben og sæsonen 2006/07 blev en succes, med en fornem 4.plads og adgang til UEFA-Cuppen 2007/08. Her fik holdet dog en tidlig exit, da man allerede i 1.runde tabte til Michael Laudrups Getafe CF. Twente sluttede igen som nr. 4 i ligaen, men slog Ajax Amsterdam i Champions League-playoff kampe. I CL-kvalen 2008/09 tabte Twente dog til engelske Arsenal FC, med samlet 0-6. Holdet røg derefter over i UEFA-cuppen, hvor de i første runde slog franske Rennes ud. Trods en meget vanskelig gruppelodtrækning, lykkedes det Twente at opnå en flot 2.plads efter Manchester City, som følge af hjemmesejre over Racing Santander og Schalke 04. I næste runde mødte de franske Olympique Marseille der gik videre efter sejr i straffesparkskonkurrence på Arke Stadion.

I 2008 hentede klubben den tidligere danske landsholdsspiller Kenneth Perez fra Ajax, som indehaver af trøje nr. 10.

I 2008/09 endte Twente på en fornem 2.plads efter AZ Alkmaar, og i 2010 sikrede klubben sig sit første mesterskab, da man sluttede ét point foran AFC Ajax i tabellen. Holdet vil dermed for første gang nogensinde deltage i Champions League i sæsonen 2010-11.

Danske spillere 
 Søren Lindsted 1978-1982
 Michael Birkedal 1981-1986
 Jan Sørensen 1985-1986
 Claus Nielsen 1989-1991
 Per Steffensen 1989-1991
 Kim Christensen 2003-2005
 Kenneth Perez 2008-2010
 Andreas Bjelland 2012-2015
 Joachim Christian Andersen 2013-2017
 Kasper Kusk 2014-2015
 Emil Berggreen 2019-

Nuværende spillertrup 

Fra 5. juli, 2022.

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Nederlandene
Etableret i 1965
Enschede